Имплицитан је смисао, значење или значај који се прећутно подразумева, јер је обухваћен, индиректно садржан у неком поступку или исказу, али није дат изричито, отворено, тј. експлицитно.

Литература 
 

Логика

en:Entailment
pt:Acarretamento
zh:蕴涵